strona – jednostka logiczna pamięci komputerowych
 strona – kategoria gramatyczna
 strona – numer porządkowy stronicy publikacji
 strona – pojęcie gramatyczne
 strona – pojęcie przestrzenno-geograficzne, jedna z czterech głównych stron świata

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Strona – część wsi Putnowice Wielkie w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wojsławice
 Strona – część wsi Uszew w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Gnojnik
 Strona – część wsi Radkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów

Inne 
 Strona – miejscowość we Włoszech
 Stronica – wzgórze w Beskidzie Wyspowym

Zobacz też 
 strona internetowa – jeden z rodzajów dokumentów obecnych w internecie
 strona postępowania oraz strona procesowa – terminy prawnicze